Num kan avse:
 Num (mytologi) – en himmelsgud inom mytologin hos olika folkgrupper i Sibirien
 NUM – ett företag som tillverkar styrsystem för CNC-maskiner
 NUM, National Union of Mineworkers – en fackförening för kolgruvearbetare i Storbritannien